En Pologne, Chlebów peut désigner :

 Chlebów, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Chlebów, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Chlebów, un village dans la voïvodie de Lubusz.